Joan Oliva (cartògraf), cartògraf mallorquí dels segles XVI i XVII
 Joan Oliva i Bridgman, poeta, assagista i crític literari (Barcelona, 1878 - desembre 1914)
 Joan Oliva i Grau, dibuixant (Organyà 19 d'agost de 1910 - Buenos Aires 3 de juny de 1975)
 Joan Oliva i Milà, impressor i bibliotecari (Sant Pere de Ribes, 1858 - Vilanova i la Geltrú, 1911)
 Joan Oliva i Moncusí, obrer anarquista (Cabra del Camp 1855 - Madrid 1879)